Sparkes ist der Familienname von:
 Lindsay Sparkes (* 1950), kanadische Curlerin

Sonstiges:
 Sparkes Bay, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland, Antarktika